Поздне́ев — русская фамилия.

Известные носители:
 Позднеев, Александр Владимирович (1891—1975) — советский литературовед, фольклорист, племянник А. М. Позднеева и Д. М. Позднеева
Позднеев, Алексей Алексеевич (1904—1968) — советский и абхазский композитор, музыкальный педагог и музыковед. 
 Позднеев, Алексей Матвеевич (1851—1920) — русский востоковед, монголовед, доктор монгольской и калмыцкой словесности, профессор. Один из основателей и первый директор Восточного института. Брат Д. М. Позднеева
 Позднеев, Дмитрий Матвеевич (1865—1937) — русский востоковед, профессор. Специалист по китайскому и японскому языкам. Брат А.М.Позднеева. Послужил своему родственнику М. А. Булгакову одним из прообразов литературного персонажа Воланда.
 Позднеев, Лев Владимирович (1909—1970) — русский советский художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист.
 Позднеев, Николай Матвеевич (1930—1978) — русский советский художник, живописец. Племянник А. В. Позднеева

Поздне́ева:

 Позднеева, Любовь Дмитриевна (1908—1974) — советский синолог, литературовед, профессиональный переводчик китайской литературы. Дочь Д. М. Позднеева

См. также